Соланж Берри () — бельгийская певица, представительница Люксембурга на конкурсе песни Евровидение 1958.

На Евровидении 1958 года певица выступила под четвёртым номером, исполнив песню «Un grand amour» (). Выступление прошло малоуспешно: получив всего один балл, исполнительница финишировала на последнем (девятом) месте. Примечательно, что такого же результата добилась и нидерландка Корри Броккен, ставшая победительницей конкурса в 1957 году.

В 1960 году Соланж Берри предприняла попытку участия на национальном отборе на Евровидение (на этот раз как потенциальная участница от Бельгии), однако уступила победителю Фуду Леклерку. В 1962 году снялась в роли певицы в фильме «De wereld van Charles Trenet».

Дальнейшая музыкальная карьера исполнительницы, ровно как и её личная жизнь, остались практически в безвестности.

Примечания 

Участники «Евровидения-1958»
Представители Люксембурга на «Евровидении»